Bihari peut être :
 Bihari, famille de langues indo-aryennes parlées au Bihar dans le nord-est de l’Inde ;
 Biharis, population du Bihar, principalement composé de Bhojpuris, Maithils et Magahis ;
 Bihari, style calligraphique de l’écriture arabe développé en Inde.